Rupert (Idaho)
Rupert (Pensilvânia)
Rupert (Virgínia Ocidental)
Terra de Rupert

Outros 
Rupert Bear
Rupert (série)
Rupertia — gênero botânico

Desambiguações de topônimos